Federico Petrucci (XIII secolo – 1348 circa), giurista
Federico Petrucci (XV secolo – post 1543), vescovo